Villaciervos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Villaciervos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villaciervos är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Villaciervos. Runt Villaciervos är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Soria,  km öster om Villaciervos. Trakten runt Villaciervos består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon